

Personen

Familie Van Brienen van de Groote Lindt 
 Van Brienen (I) (ook: Van Brienen van de Groote Lindt), een Nederlandse familie
 Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839), burgemeester van Amsterdam van 1811 tot 1813.
 Willem Thierry Arnold Maria van Brienen van de Groote Lindt (1814-1863), politicus, kamerheer en kunstverzamelaar.
 Arnoud Willem van Brienen van de Groote Lindt (1783-1854), koopman, rooms-Katholiek politicus.

Familie Van Brienen van Ramerus 
 Van Brienen (II) (ook: Van Brienen van Ramerus en: Van Brienen van Guesselt), een Nederlandse familie
 Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (1771-1821), Orangistisch staatsman en militair.

Familie Brienen 
 Edwin Brienen (1971), Nederlands filmregisseur.

Plaatsen 
 Brienen (Kleef), woonwijk van de Duitse stad Kleef aan een vertakking van de Nederrijn
 Huis Van Brienen, een stadspaleis aan de Amsterdamse Herengracht 284, gebouwd rond 1620, in 1781 gekocht door Aernout Jan van Brienen.
 Van Brienenhofje, een rooms-Katholiek hofje aan de Amsterdamse Prinsengracht 85-133, gesticht door Aernout Jan van Brienen vlak voor zijn overlijden in 1804.
 Eiland van Brienenoord, een voormalige zandbank in de Nieuwe Maas bij Rotterdam, gekocht door Arnoud Willem baron van Brienen in 1847.
 Van Brienenoordbrug, een grote brug over de Nieuwe Maas en het Eiland Van Brienenoord, gebouwd in 1965, verbreed in 1990.